Сергей Анатольевич Бондарев (; 24 ноября 1981, Краматорск — 18 февраля 2014, Киев) — украинский программист, активист Евромайдана. Герой Украины (2014, посмертно). Последние годы жил и работал в Киеве в компании GlobalLogic Украина.

Гибель 
Погиб во время событий 18 февраля 2014 года на Майдане от четырёх пулевых ранений во время первого штурма у Дома профсоюзов.
Похоронен на кладбище поселка Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области.

Награды 
 Звание Герой Украины с удостаиванием ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014 года, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015 года) (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 На Майдане погиб программист GlobalLogic Сергей Бондарев
 Сергей Бондарев — Небесная Сотня

Участники Евромайдана
Похороненные в Киево-Святошинском районе